Беч () — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Горлицкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 17,8 км². Население 4648 человек (на 2004 год).

История

Достопримечательности 
 В городе находятся несколько кладбищ времён Первой мировой войны:
 Воинское кладбище № 105 (Беч) — памятник Малопольского воеводства;
 Воинское кладбище № 106 (Беч) — памятник Малопольского воеводства;
 Воинское кладбище № 107 (Беч);
 Воинское кладбище № 108 (Беч) — памятник Малопольского воеводства;
 Воинское кладбище № 109 (Беч) — памятник Малопольского воеводства.

Персоналии 
 Котович, Апполинарий (1859—1917) — польский художник.
 Адольф Оноди (1857—1919) — венгерский медик, хирург, оториноларинголог. Член Венгерской академии наук. Педагог, профессор, доктор медицины.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница города 

Города Малопольского воеводства
Населённые пункты Горлицкого повета